Надеево — посёлок городского типа в Вологодском районе Вологодской области. Является крупнейшим населённым пунктом подлесного сельского поселения и одним из самых больших в Вологодском районе.

Входит в состав Подлесного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Подлесный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 10 км, до центра муниципального образования Огарково — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Михалёво, Кожино, Голенево, Лоптуново, Щёкино, Мироносица, Винниково, Костино.

До 26 декабря 2001 года Надеево имело статус деревни.

ПГТ с 2012 года

Население — 1595 человек (2010). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района